Die Qatar ExxonMobil Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis zum 7. Januar 2012 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat Roger Federer zur Titelverteidigung an. Er konnte seinen Titel jedoch nicht verteidigen, da er aufgrund einer Rückenverletzung nicht zu seiner Halbfinalpartie gegen Jo-Wilfried Tsonga antreten konnte. Dieser gewann im Finale, welches aufgrund von Nebel für eine halbe Stunde unterbrochen werden musste, in zwei Sätzen gegen seinen Landsmann Gaël Monfils. Dies war Tsongas erster Titel in Doha und der achte ATP-Titel seiner Karriere. Monfils hingegen, welcher zuvor im anderen Halbfinale den topgesetzten Rafael Nadal besiegt hatte, verlor zum zweiten Mal nach 2006 das Finale von Doha.

Im Doppel waren Marc López und Rafael Nadal die Titelverteidiger. Während Nadal in diesem Jahr nur in der Einzelkonkurrenz antrat, spielte López mit einem neuen Partner, schied jedoch im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale setzten sich Filip Polášek und Lukáš Rosol in zwei Sätzen gegen Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber durch und gewannen somit ihren ersten gemeinsamen ATP-Titel. Für Rosol war es zugleich der erste ATP-Titel seiner Karriere, Polášek hingegen hatte zuvor schon sieben weitere Titel mit anderen Partnern gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 31. Dezember 2011 bis 1. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Doha